Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl novozélandský pár Marcus Daniell a Artem Sitak, jehož členové skončili v úvodním kole na raketách italsko-španělské dvojice Andrea Arnaboldi a Marc López.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, který ve finále zdolal německou bratrskou dvojici, složenou z Alexandra a Mischy Zverevových výsledkem 7–5 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Každý z vítězů na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblovou trofej a pár pak druhou společnou, po lednové výhře na ASB Classic

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  '''Mate Pavić /  Michael Venus (vítězové)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Colin Fleming ''(čtvrtfinále, odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016